Life As We Know It (televisieserie), Amerikaanse televisieserie die liep van 2004 tot en met 2005
 Life As We Know It (Britse serie), Britse televisieserie uit 2001
 Life As We Know It (film), Amerikaanse film uit 2010